Kaiserring bezeichnet

einen Kunstpreis der Stadt Goslar, siehe Goslarer Kaiserring
als Straßenname einen Teil des Innenstadtrings von Mannheim
als Straßenname einen Teil des Innenstadtrings von Wesel